Lista programów emitowanych przez TVP Polonia. Seriale, programy rozrywkowe, publicystyka TVP.

Programy TVP Polonia

Seriale

Programy rozrywkowe, seriale dokumentalne i magazyny

Programy informacyjne 
 Wieści polonijne
 Tydzień Polski
 Polska 24
 Polonia 24
 Halo Polonia
 Reporter Polski
 Teleexpress
 Wiadomości
 Serwis Info
 Panorama
 Focus Poland

Ośrodki regionalne 
 Retranmisja TV Polonia: m.in. TVP Wrocław, TVP Szczecin, TVP Gdańsk, TVP Kraków, TVP Katowice, TVP Bydgoszcz

Przypisy 

Listy programów telewizyjnych według stacji